Spruance peut faire référence à :

Patronyme 
 Presley Spruance (1785-1863), un homme d'affaires et sénateur américain ;
 Raymond Spruance (1886-1969), amiral de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Trey Spruance (né en 1969), un compositeur et guitariste américain.

Autres 
En l'honneur de Raymon Spruance, ont porté son nom :
 la classe Spruance, une classe de destroyers ;
 les  : plusieurs navires de l'US Navy.

Homonymie de patronyme